Herzwurm steht für:
 Herzwurm, Fadenwurm aus der Überfamilie der Filarien

Herzwurm ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Herzwurm (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Tassilo Herzwurm (1926–2015), deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Regisseur und Schauspieler, siehe Georg Lohmeier